Синпаул () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Синпаул () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Синпаул.
 Синпаул () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Синпаул () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Синпаул.
 Синпаул () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Шофроня.
 Синпаул () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Мертініш.